Jettel ist der Familienname von:

 Eugen Jettel (1845–1901), österreichischer Maler
 Rudolf Jettel (1903–1981), österreichischer Komponist, Klarinettist und Hochschullehrer
 Wladimir Eugen Eduard Jettel (1843–1910[?]), österreichischer Landschaftsmaler, Bruder von Eugen Jettel